Faust (Goethe), het werk van Johann Wolfgang von Goethe, waarvan de oudste versie als de Urfaust of Oer-Faust bekendstaat
Urfaust (band), een Nederlandse band